

Astronomia
 4254 Kamél – asteroide della fascia principale

Persone
 Ahmed Kamel – artista egiziano
 Ahmed Ali Kamel – calciatore egiziano
 Fathi Kamel – ex calciatore kuwaitiano
 Fathi Mohamed Kamel – ex cestista egiziano
 Georg Joseph Kamel – gesuita, missionario e botanico ceco
 Ḥusayn Kāmel – Sultano d'Egitto e del Sudan
 Lorenzo Kamel – storico italiano
 Mahdi Kamel – calciatore iracheno
 Stanley Kamel – attore statunitense
 Yusuf Saad Kamel – mezzofondista keniota naturalizzato bahreinita